«Hôtel de l'univers» () — дебютний альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий восени 2000 року, лейблом EMI Music.

Композиції 
 Cela nous aurait suffit (4'15)
Qu'on est bien dans ce monde (4'11)
Laisse Faire (2'54)
Hôtel de l'univers (3'39)
La meute (4'29)
Ici tout va bien (3'56)
On craindra plus les balles (3'59)
Choisis ton camp (4'35)
Petite annonce (3'54)
T'apporter mon amour (3'24)
Libre service (4'56)

Інформація 
Arranged By [Strings] – Raphael Haroche*, Steve Willaert (tracks: 11)
Artwork By – LBH Labs
Bass – Olivier Brossart
Conductor [Strings] – Steve Willaert
Drums, Percussion – Sébastien Buffet
Guitar, Vocals, Backing Vocals, Piano, Electric Piano [Wurlitzer], Programmed By – Raphael Haroche*
Lyrics By – Caro M* (tracks: 3, 4, 8), Raphael Haroche*
Mastered By – Tony Cousin
Mixed By – Djum* (tracks: 5), Jean Lamoot (tracks: 1, 3, 4, 7, 9, 11), Phil Delire
Music By – Caro M* (tracks: 11), Raphael Haroche*
Other [Management] – Caroline Manset
Photography – Alexis M., Philippe Le Bihan, Taryn Simon
Producer – Caroline Manset, Naiche Caudron, Phil Delire, Raphael Haroche*
Recorded By – Djum* (tracks: 5, 6, 8), Jean Lamoot (tracks: 11), Phil Delire

Посилання 
 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Raphaël
Дебютні альбоми 2000